FO peut faire référence à :

Code 
FO, fo ou F-O est un code, qui signifie :
 fo, Féroïen (langue des îles Féroé), selon la norme ISO 639 des codes des langues ;
 F-O, France d’outre-mer, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs ;
 FO, Îles Féroé, selon la norme ISO 3166-1, alpha-2 (liste des codes pays) ;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), les îles Féroé ont pour code alpha-3 FRO ;
 selon la liste des codes pays du CIO, les îles Féroé n'ont pas de code alpha-3 ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, les îles Féroé ont pour signe distinctif FO depuis 1996 ; le code était FR entre 1976 et 1996 ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, les îles Féroé n'ont pas de code alpha-2 ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, les îles Féroé n'ont pas de code alpha-3 ;
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .fo ;
 FO, Gabon ;
 selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs, le Gabon a pour code TR.

Nom 
Fo est un nom notamment porté par :
 Dario Fo (1926-2016), un acteur et auteur de théâtre italien ;
 Fó (佛), un des noms chinois de Bouddha ;
 Fo, un chanteur néerlandais d'origine marocaine.

Sigle 
FO est un sigle pouvant signifier :
 Forces de l'ordre ;
 Force ouvrière, un syndicat français ;
 Furka-Oberalp, une entreprise de chemin de fer suisse ;
 Fish only, un aquarium ne comportant que des poissons ;
 Forlì-Cesena, une province d’Italie.

Toponyme 

 Fô est un département du Burkina Faso et une ville de même nom, chef-lieu de ce département.

Autres 
 XSL-FO (eXtensible Stylesheet Language - Formatting Objects).

Notes et références

Voir aussi 
 
 Phở

Code